Blondlot ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Blondlot (1808–1877), französischer Mediziner
 René Blondlot (1849–1930), französischer Physiker